Фонтенуа́ () — название нескольких коммун во Франции:
 Фонтенуа — в департаменте Эна
 Фонтенуа — в департаменте Йонна.

См. также 
 Фонтенуа-ла-Жут
 Фонтенуа-сюр-Мозель